Opornica je lahko:
 opornica, medicinski pripomoček
 Opornica (naselje) (Srbija)